Оборище може да се отнася за:
 местност Оборище и Събранието в местността Оборище
 Оборище, село в Област Варна
 Оборище, село в Област Пазарджик
 Оборище, един от 24-те района на София
 парк „Оборище“ (бивш „Ген. В. Заимов“) в София